

Objets classés par distance actuelle au Soleil

Objets classés par périhélie

Objets classés par aphélie

Références

Notes 

 
transneptuniens les plus lointains
transneptuniens les plus lointains